Ma l'amore no  – brano musicale composto da  Giovanni D'Anzi e Michele Galdieri  nel 1942
 Ma l'amore no/La porta chiusa  – singolo di Lina Termini del 1943
 Ma l'amore no  – saggio di Francesco Savio del 1975
 Mal'amoreno  – film del 2012